Kármelhegyi Boldogasszony-templom egyértelműsítő lap segít eligazodni a köznapi elnevezés és a hivatalosan felszentelt templom elnevezése között.

 Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna Balatonföldvár - Hegyi kápolna
 Kármelhegyi Boldogasszony karmelita templom és rendház (Budapest) - Kármelhegyi Boldogasszony-templom Budapest XIII. kerület
 Kármelhegyi Boldogasszony-templom Érd - Érd-Postástelepi templom
 Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna Karancsság
 Kármelhegyi Boldogasszony-templom Kunszállás
 Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna Kunsszentmárton - Kungyalui kápolna
 Kármelhegyi Boldogasszony-templom Martonyi
 Kármelhegyi Boldogasszony-templom Pápakovácsi - Attyapusztai templom
 Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna Pécsbagota 
 Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna Pilisjászfalu
 Kármelhegyi Boldogasszony-templom Székesfehérvár - Karmelita templom, Szemináriumi templom
 Kármelhegyi Boldogasszony-templom Zádor

Források 

 miserend.hu

Katolikus templomok, kolostorok